Алессандро Барсанти (; , Александрия, — ) — итальянский архитектор и египтолог. Известен как открыватель гробницы Эхнатона.

Биография 
Родился в семье итальянских эмигрантов из Тосканы. Окончил машиностроительный техникум в Италии. Позже вернулся в Египет.
Работал в Службе древностей Египта.

В 1893—1894 годах обнаружил и тщательно исследовал гробницу Эхнатона.

Сочинения 
 Fouilles autuor de la pyramide d´Ounas (1899—1890). In: Annales du service des antiquités de lÉgypte — Súppleménts (ASAE), 1. Ausgabe 1900. Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairo. pp 149—190 & 230—285.
 Rapport sur la fouille de Dahchour (1902). In: Annales du service des antiquités de lÉgypte — Súppleménts (ASAE), 3. Ausgabe 1902. Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairo. pp 198—202.
 Fouilles de Zaouiét el-Aryán (1904—1905). In: Annales du service des antiquités de lÉgypte — Súppleménts (ASAE), 7. Ausgabe 1906. Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairo. pp 257—287.
 Fouilles de Zaouiét el-Aryán (1911—1912). In: Annales du service des antiquités de lÉgypte — Súppleménts (ASAE), 12. Ausgabe 1912. Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairo. pp 57-63.

Примечания

Литература 
 Maria Casini: One hundred years in Egypt: paths of Italian archaeology. Electa, Mailand 2001, OCLC-Nr. 59462809.
 Donato Morelli, Rosario Pintaudi: Cinquant’anni di papirologia in Italia: carteggi Breccia-Comparetti-Norsa-Vitelli, Tomo 1.. Bibliopolis, 1983, ISBN 8870881172, pp 103 & 104.
 Christine Beinlich-Seeber: Bibliographie Altägypten, 1822—1946: Indices (= Ägyptologische Abhandlungen, Band 61.). Harrassowitz, Wiesbaden 1998, ISBN 3-447-03682-6, pp 212.

Архитекторы Италии
Археологи Италии
Египтологи Италии